Strackerjan ist der Familienname folgender Personen:

Anna Maria Strackerjan (1919–1980), deutsche Bildhauerin 
Christian Friedrich Strackerjan (1777–1848), deutscher Autor, Jurist, Historiker und Freimaurer
Karl Strackerjan (1819–1889), deutscher Schulleiter
Ludwig Strackerjan (1825–1881), deutscher Schriftsteller, Jurist und Politiker
Martin Strackerjan (1607–1657), deutscher Theologe und Superintendent